Cortland (Illinois)
Cortland (Nebraska)
Cortland (Nova Iorque)
Cortland (Ohio)

Desambiguação